The Colony steht für:

 The Colony (Texas), Ort im Denton County, Texas, Vereinigte Staaten
 The Colony (Computerspiel), Computerspiel (1988)

Film und Fernsehen:
 The Colony – Umzug ins Verderben, US-amerikanischer Film von Rob Hedden (1995) 
 The Colony (1996), kanadisch-amerikanischer Fernsehfilm von Tim Hunter (1996) 
 The Colony (Fernsehserie, 2005), australische Fernsehserie 
 The Colony (Fernsehserie, 2009), US-amerikanische Fernsehserie (2009–2010) 
 The Colony – Hell Freezes Over, kanadischer Film von Jeff Renfroe (2013)

Siehe auch:
 Die Kolonie